Tolsti Vrh (gmina Dravograd)
 Tolsti Vrh (gmina Litija)
 Tolsti Vrh (gmina Ravne na Koroškem)
 Tolsti Vrh (gmina Slovenske Konjice)
 Tolsti Vrh (gmina Šentjernej)